Diversi edifici di culto sono dedicati a san Bartolomeo:

Badie
 Badia di San Bartolomeo ad Anghiari
 Abbazia di San Bartolomeo a Ripoli, a Badia a Ripoli, Firenze
 Badia di San Bartolomeo a Capannori
 Badia di San Bartolomeo a Succastelli a Sansepolcro

Basiliche
 Basilica di San Bartolomeo all'Isola a Roma

Chiese

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di San Bartolomeo a Villa Popolo, frazione di Torricella Sicura (TE)
 Chiesa di San Bartolomeo a Teramo
 Collegiata di San Bartolomeo ad Avezzano (AQ)

Campania 
 Chiesa di San Bartolomeo a Pellare (SA)
Chiesa di San Bartolomeo ad Aversa (CE)
 Chiesa di San Bartolomeo a Caserta
 Chiesa di San Bartolomeo a Cassano Irpino (AV)
 Chiesa di San Bartolomeo a Castellammare di Stabia (NA)
 Chiesa di San Bartolomeo – chiesa sconsacrata di Napoli
 chiesa di San Bartolomeo a Nocera Inferiore (SA)

Emilia-Romagna 
 Chiesa di San Bartolomeo a Castelfranco Emilia
 Chiesa di San Bartolomeo a Faenza
 Chiesa di San Bartolomeo a Ferrara
 Chiesa di San Bartolomeo a Fiumalbo
 Chiesa di San Bartolomeo a Mariano, frazione di Parma
 Chiesa di San Bartolomeo a Modena 
 Chiesa di San Bartolomeo a Parma
 Chiesa di San Bartolomeo a Piacenza
 Chiesa di San Bartolomeo a Ravarano, frazione di Calestano
 Chiesa di San Bartolomeo (anche nota come Chiesa dei Santi Bartolomeo e Marino o Santa Rita) a Rimini
 Chiesa di San Bartolomeo a Salsomaggiore Terme

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di San Bartolomeo a Coseanetto, frazione di Coseano (UD)
 Chiesa di San Bartolomeo a Vernasso, frazione di San Pietro al Natisone (UD)

Lazio 
 Chiesa di San Bartolomeo a Sora (FR)

Liguria 
 Chiesa di San Bartolomeo ad Albisola Superiore (SV)
 Chiesa di San Bartolomeo a Borzonasca (GE)
 Chiesa di San Bartolomeo a Campomorone (GE)
 Chiesa di San Bartolomeo di Livellato a Ceranesi (GE)
 Chiesa di San Bartolomeo degli Armeni a Genova
 Chiesa di San Bartolomeo della Certosa nel quartiere Rivarolo a Genova
 Chiesa di San Bartolomeo a Leivi (GE)
 Chiesa di San Bartolomeo a Rezzoaglio (GE)
 Chiesa di San Bartolomeo a San Bartolomeo al Mare (IM)
 Chiesa di San Bartolomeo a Savignone (GE)
 chiesa di San Bartolomeo a Savona
 Chiesa di San Bartolomeo a Serra, frazione di Cicagna (GE)
 chiesa di San Bartolomeo a Sestri Levante (GE)
 Chiesa di San Bartolomeo a Sori (GE)
 Chiesa di San Bartolomeo a Statale, frazione di Ne (GE)
 Chiesa di San Bartolomeo di Promontorio nel quartiere Sampierdarena a Genova
 Chiesa di San Bartolomeo del Fossato nel quartiere Sampierdarena a Genova
 Chiesa di San Bartolomeo a Varese Ligure (SP)
 Chiesa di San Bartolomeo a Zuccarello (SV)

Lombardia 
 Chiesa di San Bartolomeo ad Albino (BG)
 Chiesa di San Bartolomeo a Olera frazione di Alzano Lombardo (BG)
 Chiesa di San Bartolomeo a Cornalta frazione di Bracca (BG)
 Chiesa di San Bartolomeo – ex chiesa di Brescia
 Chiesa di San Bartolomeo a Brugherio (MI)
 Chiesa di San Bartolomeo a Brumano (BG)
 Chiesa di San Bartolomeo a Cemmo, frazione di Capo di Ponte (BS)
 Chiesa di San Bartolomeo a Cassiglio (BG)
 Chiesa di San Bartolomeo a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore  (MI)
 Chiesa di San Bartolomeo a Colere (BG)
 Chiesa di San Bartolomeo a Como
 Chiesa di San Bartolomeo (dei crociferi) a Crema (CR), scomparsa
 Chiesa di San Bartolomeo (fuori le mura) a Crema (CR), scomparsa
 Chiesa di San Bartolomeo ai Morti a Crema (CR)
 Chiesa di San Bartolomeo a Domaso (CO)
 Chiesa di San Bartolomeo a Filago (BG)
 Chiesa di San Bartolomeo a Boario frazione di Gromo (BG)
 Chiesa di San Bartolomeo a Milano, costruita nel 1864
 Chiesa di San Bartolomeo – ex chiesa di Milano, demolita nel 1861
 Chiesa di San Bartolomeo – chiesa di Margno (LC)
 Chiesa di San Bartolomeo a Chignolo d'Oneta frazione di Oneta (BG)
 Chiesa di San Bartolomeo a Oltre il Colle (BG)
 Chiesa di San Bartolomeo a Sala Comacina (CO)
 Chiesa di San Bartolomeo a Siziano (PV)
 Chiesa di San Bartolomeo a Songavazzo
 Chiesa di San Bartolomeo a Odolo

Marche 
 Chiesa di San Bartolomeo a Cagli (PU)

Molise 
 Chiesa di San Bartolomeo a Campobasso

Piemonte 
 Chiesa di San Bartolomeo ad Airasca (TO)
 chiesa di San Bartolomeo a Scopa (VC)
 Chiesa di San Bartolomeo a Villadossola (VB)
 Chiesa di San Bartolomeo a Vinovo (TO)
 Chiesa di San Bartolomeo a Trino (VC)

Sardegna 
 Chiesa di San Bartolomeo a Cagliari
 chiesa di San Bartolomeo a Luras (OT)
 Chiesa di San Bartolomeo a Ortacesus (SU)
 chiesa di San Bartolomeo a Ossi (SS)

Sicilia 
 Chiesa di San Bartolomeo a Bivona (AG)
 chiesa di San Bartolomeo a Giarratana (RG)
 chiesa di San Bartolomeo a Scicli (RG)

Toscana 
 Chiesa di San Bartolomeo ad Arezzo
 Chiesa di San Bartolomeo a Leonina ad Asciano (SI)
 chiesa di San Bartolomeo a Boccheggiano (GR)
 Chiesa di San Bartolomeo a Barberino Val d'Elsa (FI)
 Chiesa di San Bartolomeo a Buonconvento (SI)
 Chiesa di San Bartolomeo a Campiglia dei Foci, Colle di Val d'Elsa (SI)
 Chiesa di San Bartolomeo a Capannoli (PI)
 Chiesa di San Bartolomeo a Casore del Monte, frazione di Marliana (PT)
 Chiesa di San Bartolomeo a Castell'Ottieri (GR)
 Chiesa di San Bartolomeo a Civitella in Val di Chiana (AR)
 Chiesa di San Bartolomeo a Lampugnano a Civitella Paganico (GR)
 Chiesa di San Bartolomeo a Cutigliano (PT)
 Chiesa di San Bartolomeo a Monte Oliveto a Firenze 
 Chiesa di San Bartolomeo – ex chiesa di Firenze
 Chiesa di San Bartolomeo a Collodi, frazione di Pescia (PT)
 Chiesa di San Bartolomeo a Gaiole in Chianti (SI)
 Chiesa di San Bartolomeo a Montecurliano a Grosseto
 Chiesa di San Bartolomeo a Laterina (AR)
 Chiesa di San Bartolomeo di Ciciana a Lucca
 Chiesa di San Bartolomeo a Marciana (LI)
 Chiesa di San Bartolomeo a Molazzana (LU)
 Chiesa di San Bartolomeo a Montegemoli, frazione di Pomarance (PI)
 Chiesa di San Bartolomeo a Morrona, frazione di Terricciola (PI)
 Chiesa di San Bartolomeo a Orgia, frazione di Sovicille (SI)
 Chiesa di San Bartolomeo a Pastina, frazione di Santa Luce (PI)
 Chiesa di San Bartolomeo in Pantano a Pistoia
 chiesa di San Bartolomeo a Prato
 chiesa di San Bartolomeo a Rapolano Terme (SI)
 Chiesa di San Bartolomeo a Ruota, frazione di Capannori (LU)
 Chiesa di San Bartolomeo a Faltignano a San Casciano in Val di Pesa (FI)
 chiesa di San Bartolomeo a Sestano presso Castelnuovo Berardenga (SI)
 Chiesa di San Bartolomeo a Sasso Pisano, frazione di Castelnuovo di Val di Cecina (PI)
 Chiesa di San Bartolomeo a Seggiano (GR)
 Chiesa di San Bartolomeo a Carmignanello a Sesto Fiorentino (FI)
 Chiesa di San Bartolomeo a Sovicille (SI)
 Chiesa di San Bartolomeo al Pozzo a Terranuova Bracciolini (AR)
 Chiesa di San Bartolomeo a Ulignano, frazione di San Gimignano (SI)

Trentino-Alto Adige 
Provincia autonoma di Trento
 Chiesa di San Bartolomeo a Borgo Chiese
 Chiesa di San Bartolomeo a Caldes
 Chiesa di San Bartolomeo a Canal San Bovo
 Chiesa di San Bartolomeo a Capriana
 Chiesa di San Bartolomeo a Fraveggio, frazione di Vallelaghi
 Chiesa di San Bartolomeo a Daone, frazione di Valdaone
 Chiesa di San Bartolomeo a Larzana, frazione di Tre Ville
 Chiesa di San Bartolomeo a Pegaia, nel comune di Peio
 Chiesa di San Bartolomeo a Romeno
 Chiesa di San Bartolomeo a Tiarno di Sotto, frazione di Ledro
 Chiesa di San Bartolomeo a Trento
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo al Passo del Tonale a Vermiglio
 Chiesa di San Bartolomeo a Vergonzo, frazione di Comano Terme

Provincia autonoma di Bolzano
 Chiesa di San Bartolomeo a Funes

Umbria 
 chiesa di San Bartolomeo a Montefalco (PG)

Veneto 
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Resana 
 Chiesa di San Bartolomeo a Rettorgole di Caldogno
 Chiesa di San Bartolomeo a Rovigo
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Valnogaredo, Cinto Euganeo
 Chiesa di San Bartolomeo a Venezia

Regno Unito 
 Chiesa di San Bartolomeo a Lyng

Slovenia 
 Chiesa di San Bartolomeo a Lubiana

Spagna 
 Chiesa di San Bartolomeo a Pontevedra

Svizzera 
 Chiesa-oratorio di San Bartolomeo a Croglio
 Chiesa di San Bartolomeo ad Alto Malcantone
 Chiesa di San Bartolomeo a Gambarogno
 Chiesa di San Bartolomeo a Calanca (frazione Braggio)
 Chiesa di San Bartolomeo a Lugano
 Chiesa di San Bartolomeo a Maggia (frazione Aurigeno)
 Chiesa di San Bartolomeo a Monteceneri (frazione Medeglia)
 Chiesa di San Bartolomeo a Vogorno, frazione di Verzasca

Pievi 
 Pieve di San Bartolomeo a Quarrata
 Pieve di San Bartolomeo a Sovicille

Santuari 
 Cappella di San Bartolomeo a Schönau am Königssee (Baviera, Germania)
 Cappella di San Bartolomeo, o anche cappella della Croce, a Montisi

Pagine correlate 
 Chiesa di San Bartolomeo Apostolo
 Chiesa dei Santi Bartolomeo e Andrea
 Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano
 Monastero di San Bartolomeo
 Oratorio di San Bartolomeo